Épieds peut désigner :

Toponymes 
 Épieds, commune française de l'Aisne ;
 Épieds, commune française de l'Eure ;
 Épieds, commune française de Maine-et-Loire ;
 Épieds-en-Beauce, commune française du Loiret.

Homonymie de toponyme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France